Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 3 au .

Katarina Srebotnik remporte le simple dames. En finale, elle bat Shinobu Asagoe, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shinobu Asagoe et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2005
Tennis en janvier 2005